|-
| 3301 Jansje || 1978 CT || 6 februarie 1978 ||  || 
|-
| 3302 Schliemann ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3303 Merta || 1967 UN || 30 octombrie 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 3304 Pearce ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3305 Ceadams || 1985 KB || 21 mai 1985 ||  || , 
|-
| 3306 Byron ||  || 24 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3307 Athabasca ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3308 Ferreri || 1981 EP || 1 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 3309 Brorfelde || 1982 BH || 28 ianuarie 1982 ||  || 
|-
| 3310 Patsy ||  || 9 octombrie 1931 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 3311 Podobed ||  || 26 august 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3312 Pedersen || 1984 SN || 24 septembrie 1984 ||  || 
|-
| 3313 Mendel || 1980 DG || 19 februarie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3314 Beals || 1981 FH || 30 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3315 Chant || 1984 CZ || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3316 Herzberg ||  || 6 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3317 Paris || 1984 KF || 26 mai 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 3318 Blixen || 1985 HB || 23 aprilie 1985 ||  || , 
|-
| 3319 Kibi ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 3320 Namba ||  || 14 noiembrie 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 3321 Dasha ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3322 Lidiya ||  || 1 decembrie 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 3323 Turgenev ||  || 22 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3324 Avsyuk ||  || 4 februarie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3325 TARDIS || 1984 JZ || 3 mai 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 3326 Agafonikov || 1985 FL || 20 martie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3327 Campins || 1985 PW || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3328 Interposita ||  || 21 august 1985 ||  || 
|-
| 3329 Golay ||  || 12 septembrie 1985 || Zimmerwald || P. Wild
|-
| 3330 Gantrisch ||  || 12 septembrie 1985 || Zimmerwald || 
|-
| 3331 Kvistaberg || 1979 QS || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 3332 Raksha ||  || 4 iulie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3333 Schaber ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3334 Somov || 1981 YR || 20 decembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3335 Quanzhou || 1966 AA || 1 ianuarie 1966 ||  || 
|-
| 3336 Grygar || 1971 UX || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 3337 Miloš ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 3338 Richter ||  || 28 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 3339 Treshnikov || 1978 LB || 6 iunie 1978 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3340 Yinhai || 1979 TK || 12 octombrie 1979 ||  || 
|-
| 3341 Hartmann || 1980 OD || 17 iulie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3342 Fivesparks ||  || 27 ianuarie 1982 ||  || 
|-
| 3343 Nedzel || 1982 HS || 28 aprilie 1982 || Socorro || 
|-
| 3344 Modena || 1982 JA || 15 mai 1982 ||  || 
|-
| 3345 Tarkovskij ||  || 23 decembrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3346 Gerla || 1951 SD || 27 septembrie 1951 ||  || 
|-
| 3347 Konstantin ||  || 2 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3348 Pokryshkin ||  || 6 martie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3349 Manas ||  || 23 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3350 Scobee || 1980 PJ || 8 august 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3351 Smith ||  || 7 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3352 McAuliffe || 1981 CW || 6 februarie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 3353 Jarvis || 1981 YC || 20 decembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3354 McNair || 1984 CW || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3355 Onizuka ||  || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3356 Resnik || 1984 EU || 6 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3357 Tolstikov || 1984 FT || 21 martie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3358 Anikushin || 1978 RX || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3359 Purcari ||  || 13 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3360 Syrinx || 1981 VA || 4 noiembrie 1981 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 3361 Orpheus || 1982 HR || 24 aprilie 1982 ||  || 
|-
| 3362 Khufu || 1984 QA || 30 august 1984 || Palomar || , 
|-
| 3363 Bowen || 1960 EE || 6 martie 1960 ||  || 
|-
| 3364 Zdenka || 1984 GF || 5 aprilie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3365 Recogne ||  || 13 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3366 Gödel ||  || 22 septembrie 1985 ||  || 
|-
| 3367 Alex ||  || 15 februarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 3368 Duncombe || 1985 QT || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3369 Freuchen || 1985 UZ || 18 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 3370 Kohsai || 1934 CU || 4 februarie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3371 Giacconi || 1955 RZ || 14 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 3372 Bratijchuk ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3373 Koktebelia ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3374 Namur || 1980 KO || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3375 Amy ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3376 Armandhammer ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3377 Lodewijk || 4122 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3378 Susanvictoria || A922 WB || 25 noiembrie 1922 ||  || 
|-
| 3379 Oishi ||  || 6 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3380 Awaji || 1940 EF || 15 martie 1940 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 3381 Mikkola || 1941 UG || 15 octombrie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 3382 Cassidy || 1948 RD || 7 septembrie 1948 ||  || 
|-
| 3383 Koyama || 1951 AB || 9 ianuarie 1951 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3384 Daliya ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3385 Bronnina ||  || 24 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3386 Klementinum || 1980 FA || 16 martie 1980 || Kleť || 
|-
| 3387 Greenberg || 1981 WE || 20 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3388 Tsanghinchi ||  || 21 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 3389 Sinzot || 1984 DU || 25 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3390 Demanet ||  || 2 martie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3391 Sinon ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 3392 Setouchi || 1979 YB || 17 decembrie 1979 || Kiso || H. Kosai, 
|-
| 3393 Štúr ||  || 28 noiembrie 1984 ||  || 
|-
| 3394 Banno || 1986 DB || 16 februarie 1986 ||  || 
|-
| 3395 Jitka || 1985 UN || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3396 Muazzez || A915 TE || 15 octombrie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 3397 Leyla || 1964 XA || 8 decembrie 1964 ||  || , 
|-
| 3398 Stättmayer || 1978 PC || 10 august 1978 || La Silla || 
|-
| 3399 Kobzon ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3400 Aotearoa || 1981 GX || 2 aprilie 1981 ||  || , 
|-